

Тастак — село, Аральський район, Кизилординська область
 Тастак — станційне селище, Цілиноградський район, Акмолинська область